Clutching at Straws é o quarto álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1987, sendo o último com a formação 'clássica' da banda, com Derek Dick (Fish) nos vocais. O álbum repete, em linhas gerais, o estilo do aclamado disco anterior, Misplaced Childhood, porém com um viés mais pop em algumas das faixas, notadamente "Incommunicado", que foi seu principal single (#7 na Grã-Bretanha).

Os temas abordados são sombrios, ligados pela história de Torch, um jovem cantor que não atinge a fama desejada e passa a viver uma vida frustrada em todos os sentidos, culminando com o abuso de drogas e álcool. Sob esse ponto de vista, pode ser considerado um álbum conceitual, apesar de alguns outros temas serem abordados, como problemas sociais (o Holocausto, em White Russian). Apesar do conceito sombrio, a sonoridade varia sensivelmente entre pop, progressivo, hard rock e soft rock.

Em termos de recepção de crítica e público, o álbum foi bastante elogiado, embora ainda se mantivesse atrás de Misplaced Childhood.

Faixas 

 "Hotel Hobbies" (3:35)
 "Warm Wet Circles" (4:25)
 "That time of the Night" (6:00)
 "Going Under" (2:47)*
 "Just for a Record" (3:09)
 "White Russian" (6:27)
 "Incommunicado" (5:16)
 "Torch Song" (4:05)
 "Slainte Mhath" (4:44)
 "Sugar Mice" (5:46)
 "The Last Straw" (5:58)
 "Happy End" (0:00)**

 Presente apenas na versão em CD.
 Trata-se de uma faixa apenas teórica, numa ironia para demonstrar a ausência de um final feliz para a história.

Integrantes 

Steve Rothery (guitarra)
Fish (vocais e letras)
Mark Kelly (teclados)
Pete Trewawas (baixo)
Ian Mosley (bateria)

Álbuns de 1987
Álbuns de Marillion